Kish est un mot désignant :
Kish (Azerbaïdjan), un village d'Azerbaïdjan
Kish, une ville de la Mésopotamie antique
Kish, une île de l'Iran
Kish ou Quish, père du roi Saül

Kish est le nom de famille de :

Daniel Kish (1966-), expert américain en écholocalisation humaine
 Joseph Kish (1899-1969), chef décorateur américain
Justine Kish (1988-), pratiquante de kickboxing et de MMA américaine
Leslie Kish (1910-2000), statisticien américain d'origine hongroise, expert en méthodes de sondage, qui a donné son nom à la méthode de Kish

 méthode de Kish, en statistiques
 de là, individu Kish ou personne Kish, tel que sélectionné par la méthode statistique en question.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme